Дани́л Владисла́вович Кругово́й () — российский футболист, защитник петербургского «Зенита».

Биография 
Родился в Гатчине. Заниматься футболом начал в 6 лет в футбольной школе «Смена». В 2015—2017 годах играл за молодёжную команду «Зенита», провёл 32 матча в молодёжном первенстве премьер-лиги, четыре игры в Юношеской лиге УЕФА 2015/16. В ноябре 2016 дебютировал в первенстве ФНЛ в составе «Зенита-2», сыграл три матча. В следующем сезоне в 23 играх забил один гол. Перед сезоном 2018/19 перешёл в команду премьер-лиги «Уфа». 3 августа дебютировал в первенстве ПФЛ за вторую команду клуба, 6 августа сыграл первую игру в чемпионате в домашнем матче против «Анжи» (3:0).

21 августа 2019 года подписал пятилетний контракт с «Зенитом», сезон 2019/2020 доигрывал на правах аренды в «Уфе».

7 марта 2022 года забил первый мяч за питерский «Зенит» в ворота бывшего клуба «Уфа», чем помог клубу одержать победу (2:0)

13 марта 2022 года вновь отличился за «Зенит», поразив ворота «Крыльев Советов» на 86-й минуте матча, но это не помогло клубу победить (1:1). Эта игра стала 50-й в составе «Зенита», за что уже перед началом следующего тура, против «Арсенала», Круговому вручили памятную награду.

Сборная 
В 2015—2016 годах сыграл 22 матча, забил один гол в юношеских сборных России под руководством Михаила Галактионова. На чемпионате Европы 2015 в Болгарии, где сборная дошла до полуфинала, в матче против Шотландии вышел на замену на последней минуте. Провёл все четыре матча на чемпионате мира 2015 в Чили, где сборная проиграла в 1/8 финала.

24 сентября 2022 года дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Киргизии.

Личная жизнь 
В 2019 году в интервью Sports.ru рассказал, что в 2013 году его отца, бывшего спецназовца, вывезли и убили под Санкт-Петербургом в деревне Горелово. Убийц до сих пор не нашли. Также в этом же интервью рассказал, что он не женат.

Достижения

Командные 
«Зенит»
 Чемпион России: 2020/21, 2021/22
 Обладатель Суперкубка России: 2020, 2021, 2022

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России: № 3 (2021/22).

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Уфа-2»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург